Тарханя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тарханян, Анаит Артуровна (род. 1959) — армянский архитектор.
 Тарханян, Артур Артаваздович (1932—2006) — армянский архитектор.
 Тарханян, Карен — политический заключённый.
 Тарханян, Куро (1896—1944) — деятель армянского национально-освободительного движения.

См. также 
 Тархан
 Тарханов
 Тарханы (значения)